Clever (dobbelspel), een dobbelspel
 Clever (Missouri), een plaats in de Verenigde Staten